Fas eller FAS kan syfta på 
 Fas (termodynamik) – inom kemi och fysik, en ansamling av materia som har homogena fysikaliska och kemiska egenskaper
 Fas (matematik) – en periodisk vågrörelses förskjutning
 Fas (fästning) – en del av en befästning
 Fas 3 – benämningen på den sista delen av jobb- och utvecklingsgarantin i Sverige
 Fasledare – en spänningsdrivande ledare inom elektroteknik
 Månfas – de olika utseenden som månen har under loppet av en månad
 FAS – ett syndrom som uppkommer på grund av att modern konsumerar alkoholdrycker under graviditeten, se Fetalt alkoholsyndrom
 FAS – tidigare namn på en myndighet, se Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 FAS – säljaren har levererat när godset finns vid skeppet vid angiven lastningshamn, se Free Alongside Ship
 FAS – en ideell organisation, se Federation of American Scientists